Jeremy puede referirse a:

 Jeremy, canción de Pearl Jam;
 Jeremy, película estadounidense de 1973;
 cabo Jeremy, ubicado en la Antártida.